De achttiende Pan-Amerikaanse Spelen werden gehouden van 26 juli tot en met 11 augustus 2019 in Lima, Peru. Er namen meer dan 6.600 atleten uit 41 verschillende landen deel.

Deelnemende landen

Programma

Medailles

Medaillewinnaars

Medaillespiegel